Paccià (militar), militar romà
 Gai Paccià, militar romà